XYA steht für:
 Yandina Airport (IATA-Code), Flugfeld auf Mbanika, Salomonen

Xya steht für:
 Xya (Gattung), Gattung der Grabschrecken, Unterordnung Kurzfühlerschrecken

xya steht für:
 Yaygir (Sprache) (ISO-639-3-Code), ausgestorbene australische Sprache der Yaygir in der Region Northern Rivers, New South Wales

Abkürzung